Le Headingley Stadium est un stade multi-fonctions localisé à Leeds (Royaume-Uni). Ce stade de 24 000 places est un bastion du rugby à XIII, il accueille les rencontres à domicile des Leeds Rhinos; s'y déroulent également les rencontres à domicile du club des Leeds Carnegie et de cricket du Yorkshire County Cricket Club.

Les Leeds Rhinos disposent du Headingley Rugby Stadium pour leurs matchs à domicile. Ce stade est compris dans un complexe sportif créé en 1890 appelé Headingley Stadium, avec un terrain de cricket l'Headingley Carnegie Cricket Ground où se disputent les matchs du Yorkshire County Cricket Club et des matchs internationaux de l'Équipe d'Angleterre de cricket ( places) et donc avec un terrain de rugby l'Headingley Rugby Stadium que Leeds Rhinos partage avec l'équipe de rugby à XV de Leeds Carnegie. Ce stade est actuellement d'une capacité de 24 000 places, ce qui en fait le deuxième stade en termes de capacité de la ville (après l'Elland Road consacré au football). Le record d'affluence de ce stade, dans sa configuration précédente (moins de places assises)  fut à l'occasion d'un match de rugby à XIII opposant Leeds à Bradford le  avec  spectateurs. Il a par ailleurs accueilli la finale de la Coupe du monde de rugby à XIII 1970 entre la Grande-Bretagne et l'Australie, de même que de nombreux test-matchs de cricket et de rugby à XIII.

Les transports en commun
Gare de Burley Park - 600m
Gare de Headingley - 800m

Liens externes 
  Informations sur le stade sur news.bbc.co.uk

Équipement sportif achevé en 1890
Stade multifonction au Royaume-Uni
Stade de rugby à XIII en Angleterre
Stade de rugby à XV en Angleterre
Stade de cricket en Angleterre
Stade portant le nom d'une ville
Sport à Leeds